Il singolare del torneo di tennis Gramado Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Franco Ferreiro che ha battuto in finale Thiago Alves che si è ritirato sul punteggio di 3-6, 7-6(4), 6-5.

Teste di serie 

 Thiago Alves (finale)
 Flávio Saretta (primo turno)
 Paul Capdeville (primo turno)
 Diego Hartfield (semifinali)

 André Sá (quarti di finale)
 André Ghem (primo turno)
 Júlio Silva (secondo turno)
 Filip Prpic (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Gramado Challenger 2006